Terror har flere betydninger:

 Terrorisme – en metode til fremkaldelse af frygt med gentagne voldsaktioner.
 Terrorcelle – er en isoleret enhed der begår eller agter at begå en terrorhandling.
 Terror (bog) – en roman af Torben Nielsen.
 Terror (film) – dansk film fra 1977, instrueret af Gert Fredholm og manuskript af Hans Hansen efter romanen af Torben Nielsen.
 Terror (band) – et amerikansk rockband.

Se også:
 Kontraterrorisme – bekæmpelse af terrorisme
 Terrorister (24 timer) – oversigt over terrorrister i tv-action-/ spændingsserien 24 timer
 Terrorregimet – periode under den franske revolution fra september 1793 til juli 1794
 Terrorbalance – under den kolde krigt, var det balancen mellem USA's og Sovjetunionens arsenal af atomvåben,
 Terroristerne – en svensk kriminalroman fra 1975 af forfatterne Maj Sjöwall og Per Wahlöö.

Referencer